Coach kan syfta på:
 Coach – en idrottsledare som leder träning för idrottare, se tränare
 Coach (TV-serie) – en amerikansk situationskomedi
 Coach – en ledare för lösningsfokuserad samtalsteknik, se coachning

Se även
 Coacherna – en svensk dramakomediserie från 2012